Heil kan som auktorsförkortning betyda:

 Kenneth D. Heil
 Hans Albrecht Heil

Robotskapade auktorsförkortningar